Чонджон — 3-й правитель государства Корё;
 Чонджон — 10-й правитель государства Корё;
 Чонджон — ван государства Чосон.